Tour of Antalya 2019 – 2. edycja wyścigu kolarskiego Tour of Antalya, która odbyła się w dniach od 21 do 24 lutego 2019 na liczącej ponad 500 kilometrów trasie składającej się z czterech etapów. Impreza kategorii 2.2 należała do cyklu UCI Europe Tour 2019.

Etapy

Drużyny

Wyniki etapów

Etap 1

Etap 2

Etap 3

Etap 4

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja punktowa

Klasyfikacja górska

Klasyfikacja drużynowa

Bibliografia 
 
 

2019 w Turcji
Kolarstwo w Turcji
UCI Europe Tour 2019
Sport w Antalyi